Kakashi Hatake (はたけカカシ, Hatake Kakashi?) és un personatge a l'anime i el manga Naruto. És un Jonin de la Vila de Konoha i és el professor del Grup 7 en el que hi ha en Naruto Uzumaki, en Sasuke Uchiha i la Sakura Haruno. El coneixen com "Kakashi, el del Sharingan" pel Sharingan que té a l'ull esquerre. Sol portar a sobre el seu llibre preferit "Paradís Eròtic", escrit per en Jiraiya.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 26-27 anys al començar, 29 anys a la segona (Naruto Shippudden).
 Data de Naixement: 15 de setembre
 Altura: 1,81 m 
 Pes: 67,5 kg 
 Grup sanguini: O
 Grau ninja: Jonin.
 Professor: Minato Namikaze
 Li agrada: El llibre "Paradís Eròtic".
 Odia: Poques coses
 Objectius: Fer que en Sasuke no vagi pel cami de l'Orochimaru
 Grup: És el professor del Grup 7 on van en Naruto, en Sasuke i la Sakura

Personatges de Naruto